Rubritius ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Meyer-Rubritius (1890–1950), österreichischer Stillleben- und Landschaftsmaler
 Hans Rubritius (1876–1943), österreichischer Urologe